Niemcy:
 Köln-Chorweiler – dzielnica Kolonii
 Köln-Chorweiler – okręg administracyjny Kolonii
 Köln-Chorweiler – stacja kolejowa w Kolonii
 Köln-Chorweiler Nord – stacja kolejowa w Kolonii

Zobacz też:
 Chorweiler